SMIRF (acrônimo da expressão germânica  Strategiespielprogramm mit intelligent rückkoppelnden Funktionen ou inglesa Strategic Game Program with intelligent recursing Facilities) é um programa de computador desenvolvido para jogar diversas variantes do jogo de xadrez.

Ligações externas

Xadrez por computador
Programas de computador de xadrez